Drosztmér István (id.) – basszusgitáros, énekes, dalszerző, szövegíró, a 100 Folk Celsius tagja 1986-ban bekövetkezett haláláig.
Drosztmér István (ifj.) – a fia, a Kovbojok zenekar énekese